Contura ima više značenja:
 Contura, Messina
 Contura, Vibo Valentia